Союз евангельских христиан-баптистов в Белоруссии () — союз церквей, придерживающихся баптистского вероучения, на территории Белоруссии. Создан в процессе реорганизации Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов на церковные объединения стран-бывших союзных республик СССР. По данным Союза, в 2003 году в него входили 293 церкви, в них 13778 членов.

История 
Идеи Реформации проникли из Чехии на территорию современной Белоруссии еще во времена Яна Гуса, когда местные жители услышали и восприняли проповедь друга и сторонника Яна Гуса — Иеронима Пражского. Спустя столетие здесь проповедовал знаменитый просветитель Франциск Скорина, благодаря его проповеди протестантское движение приобрело большой размах, однако спустя несколько десятилетий оно было задавлено Римской католической церковью в ходе Контрреформации.

Возрождение протестантизма в Белоруссии связано с появлением здесь баптизма во второй половине XIX века. Его развитие проходило параллельно аналогичному процессу в России. После создания в СССР Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов, в него вошли евангельские церкви Белоруссии.

После создания ВСЕХБ, в 1944—1957 годах старшим пресвитером по Белоруссии служил Виктор Чечнев. Ему помогали областные старшие пресвитеры, которых было вначале 12 (по количеству областей), а затем — 6. С 1957 года по 1976 старшим пресвитером по республике был Константин Степанович Велисейчик. На его время выпала хрущёвская антирелигиозная кампания, в ходе которой церкви ВСЕХБ пережили разделение.

С 1977 года служение старшего пресвитера по Белоруссии совершал Иван Васильевич Букатый. Несмотря на трудности отношений со властью в этот период (1981 год) церковь в Минске смогла реконструировать свой молитвенный дом.

После распада СССР и последовавшей самоликвидации ВСЕХБ, Союз ЕХБ Белоруссии выделился в отдельную структуру, являясь, фактически, правопреемником ВСЕХБ в республике.

В 2007 году Союз пережил новое разделение: из него вышли 18 церквей и 1 миссионерская точка, создав альтернативное Объединение консервативных церквей евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь. В настоящий момент это объединение включает 15 церквей.

Вышедшие из Союза церкви объяснили свои действия проникновением в церкви Союза «духа мира, харизматии, мирской музыки, кальвинизма, уклонением от библейских методов поклонения и отсутствием должной библейской оценки многим современным западным модернистским течениям, проникающим в церкви братства, отсутствием открытости, принятием в состав Союза харизматически настроенной церкви мессианских евреев, принятием совместных заявлений с харизматическими церквами, которые имеют ложное учение» и др.

Входит 
Союз ЕХБ РБ входит в:

 Евро-Азиатская федерация союзов евангельских христиан-баптистов
 Европейская баптистская федерация
 Всемирный баптистский альянс

Руководство союза
 Председатель Союза ЕХБ в РБ — епископ Михович Леонид Иванович
Епископ, Крутько Виктор Никодимович
Епископ, Синковец Николай Васильевич

Цели и задачи союза 
Основными целями деятельности Союза являются:

 Распространение и проповедь Евангелия всем людям.
 Воспитание верующих для достижения святости и  христианского благочестия.
 Духовно-нравственное просвещение и воспитание народа на основе христианского учения.
 Реализация верующими единомышленниками своего права на свободное и совместное исповедание, исполнение и распространение евангельского учения.

Основными задачами деятельности Союза являются:

 Общее руководство и координация деятельности религиозных общин, далее — «церквей» в пределах своей компетенции, оказание им помощи и организация новых церквей, миссий, учебных заведений и других организаций.
 Подготовка и обучение служителей церкви, оказание методической и иной помощи церквам Союза  в христианском обучении детей и взрослых.
 Сохранение церквей Союза в чистоте евангельского учения.
 Укрепление единства между членами Союза, развитие межцерковных связей и  отношений с другими церквами.
 Осуществление благотворительной деятельности и милосердия.
 Издание и распространение среди населения Библий, духовной литературы, газет и журналов, аудио-видео-кино, компьютерной и другой электронной и печатной продукции христианского содержания.
 Представительство и правовая защита интересов церквей и их членов по их просьбе в судах, государственных и негосударственных учреждениях и организациях.

Ссылки 
Печатный орган — журнал «Крыница Жыцця»

Официальный веб-сайт — http://baptist.by/

Примечания 

Белоруссия
Протестантизм в Белоруссии